Ордењитас има више значења:

 Ордењитас (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ордењитас (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику